Football Club Budišov-Nárameč je moravský fotbalový klub, reprezentující městys Budišov a obec Nárameč. Od sezóny 2008/09 hraje I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1942 pod názvem SK Budišov. V roce 2008 bylo dohodnuto sloučení budišovského celku s klubem z Náramče. Od sezóny 2008/09 tak klub vystupuje pod názvem FC Budišov-Nárameč.

K domácím zápasům využívá klub fotbalové hřiště jak v Budišově, tak i v Náramči.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1942 – SK Budišov (Sportovní klub Budišov)
 1954 – TJ Sokol Budišov (Tělovýchovná jednota Sokol Budišov)
 2007 – FC Budišov-Nárameč (Football Club Budišov-Nárameč)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Fotbalový oddíl TJ Sokol Budišov a FC Budišov-Nárameč (roky 1971–2011 ve výsledcích), mestysbudisov.cz [cit. 2012-10-01, autor Bohumil Voneš] 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 
 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1942
FC
Nárameč
Sportovní kluby v okrese Třebíč
Fotbal v okrese Třebíč